Su-15 ist die Bezeichnung zweier Jagdflugzeuge:
 Suchoi Su-15 (1948)
 Suchoi Su-15

Abkürzung